Pojmem převodník lze rozumět:
 měřicí převodník, též převodník veličin – část senzoru nebo předzpracování signálu než přijde do měřícího přístroje; lineární / nelineární (hladké/lomené), elektrické / neelektrické (mechanické aj.); například páčku lze využít jako mechanický lineární převodník
 elektrický převodník – obvod pro úpravu významu elektrického signálu, například převádí lineární veličinu na logaritmickou, či opačně na exponenciální; například dioda: hladce exponenciální (v okolí nastaveného pracovního bodu)
 digitálně-analogové převodníky, podle jejich směru toku informace
 A/D převodník – převodník signálu z analogového do digitálního; například rotačně optický Grayův kód pro bezdotykové určení úhlové polohy mechanickým diskem, princip kuličkové myši
 D/A převodník – převodník signálu z digitálního do analogového
 D/D převodník
 multiplexor (mux) pro překódování dat z číselné formy do boolovské (pro dané číslo právě jeden vodič),
 nebo opačně demultiplexor (demux) jediný signálem detekovaný vodič z mnoha vodičů zapíše do čísla na několika vodičích, kterých je však logaritmicky méně
 převodník energie / výkonu – zařízení či stroj převádějící jeden druh energie na druhou, dvojbrany
 převodník elektřiny – např. elektromotor převádí elektrickou energii na mechanickou a navíc mění její kauzalitu (tzv. gyrátor); transformátor (trafo) mění střídavou elektřinu na jinou úroveň napětí a proudu (tyto vzájemně nepřímo úměrně, pro zachování energie/výkonu, protože jde vždy o pár výkonových veličin)
 převodovka – mechanický měnič energie; buď fixní jednostupňová (např. reduktor), nebo měnitelná, buď plynule (variátor, hydrodynamický měnič), nebo vícestupňová (manuální / automatická převodovka)
 převodník jako vícetalíř ovládaný přesmykačem – dvoj nebo trojsada ozubených kol na hřídeli pedálů jízdního kola